Оберла́ндер () — немецкая фамилия. Известные носители:

  (род. 1952) — немецкий социолог и писатель.
 Оберландер, Корнелия (1921—2021) — канадский и американский ландшафтный архитектор немецко-еврейского происхождения.
  (род. 1966) — болгарский композитор, музыкант, фотограф и актёр.
 Оберландер, Хельмут  (1924—2021) — немецкий военный преступник.

См. также 
 Оберлендер